

Nom commun
 Un négrier désigne une personne qui se livre à la traite des Noirs, à savoir le commerce d'esclaves africains. Il peut d'agir du vendeur, de l'armateur, ou encore du capitaine de l'expédition de traite.
Plus rarement un négrier désigne toute personne qui s'enrichit de l'esclavage des noirs. Selon l'Abbé Grégoire : 
Par extension, le mot négrier désigne le navire impliqué dans la traite des Noirs, c’est-à-dire le transport maritime des esclaves noirs africains, afin de les revendre avec une plus-value.

Adjectif
L'adjectif négrier est utilisé pour tout ce qui se rattache à cette activité : par exemple « un navire négrier » ou « traites négrières ».

Nom propre

 René Négrier de la Crochardière (René-Anselme Négrier de la Crochardière) (1749-1817), maire du Mans.
 André Charles Négrier (1788-1872), homme politique français 
 François Négrier (1788-1848), général 
 Charles Négrier (1792-1862), médecin français, membre correspondant de l'Académie de médecine. Il étudia notamment l'ovulation chez la femme
 Ernest Frédéric Raphaël de Négrier (1799-1892), général 
 François Oscar de Négrier (1839-1913), général   
 Patrick Négrier (1956-), philosophe de l'ésotérisme, maçonnologue

Références

Articles connexes 

 Nègre
 Traites négrières
 Navire négrier

